El sitio de Cartagena de Indias puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes acontecimientos históricos:

 Sitio de Cartagena de Indias (1741), ocurrido durante la Guerra del Asiento.
 Asedio neogranadino de Cartagena de Indias (1815), ocurrido durante la Guerra entre centralistas y federalistas.
 Asedio español de Cartagena de Indias (1815), ocurrido durante la reconquista española de la Nueva Granada.
 Asedio de Cartagena de Indias (1820-1821), ocurrido durante la independencia de la Nueva Granada.